François Nicolas peut désigner :
 François Nicolas (1632-1695), un peintre lorrain qui a principalement œuvré à Rome ;
 François Nicolas (1741-1807), un évêque constitutionnel du diocèse de la Meurthe de 1799 à 1801 ;
 François Nicolas (1947-), un compositeur français.